FEQ peut désigne :
 Festival d'été de Québec, l’événement musical extérieur le plus important au Canada ;
 , un groupe de performance musicale spécialisé dans la musique électronique improvisée actif dans la ville de New York et ses environs de 1996 à 2003.